Sârbi se poate referi la:

Grupul etnic Sârbi;

Localități din România
Sârbi - localitate din județul Arad;
Sârbi - localitate din județul Bacău;
Sârbi - localitate din județul Bihor, reședința comunei cu același nume;
Sârbi - localitate din județul Botoșani;
Sârbi - localitate din județul Galați;
Sârbi - localitate din județul Hunedoara;
Sârbi (Budești) - localitate din județul Maramureș;
Sârbi (Fărcașa) - localitate din județul Maramureș;
Sârbi - localitate din județul Sălaj;
Sârbi - localitate din județul Vaslui;
Sârbi - localitate din județul Vâlcea;
Sârbi - localitate din județul Vrancea;

Localitate din Ucraina
Sârbi, comună în raionul Codâma, regiunea Odesa, formată numai din satul de reședință.

Vezi și 
Sârbeni (dezambiguizare)
Sârbești (dezambiguizare)

Toponime românești